Dette er en liste af Kinas administrative regioner sorteret efter BNI (bruttonationalindkomst) ultimo 2004. Tallene er oplyst i millioner Renminbi.

Hongkong, Macao (der bruger andre valutaer) og Republikken Kina (der selvstændigt administrerer Taiwan med mere) er medtaget nederst til sammenligning. Disse er dog angivet i amerikanske dollars baseret på købekraftsparitet.

Til sammenligning:

 Hong Kong – US$ 210,730 milliarder
 Macao – US$ 21,210 milliarder
 Republikken Kina – US$ 379,388 milliarder

Notes 

Administrative regioner efter BNI
Kinas demografi